Bonson puede referirse a: 

 Bonson, comuna francesa en Alpes Marítimos.
 Bonson, comuna francesa en Loira.